Ломі ( ) — італійське прізвище.

Відомі носії 
У місті Піза працювала династія художників з прізвищем Ломі.

 Джованні Баттіста Ломі (16 ст.)— італійський художник і ювелір, батько синів-художників Ораціо, Ауреліо та Баччо Ломі.
 Ауреліо Ломі (Aurelio Lomi 1556-1624), син Джованні Баттіста Ломі, брат Ораціо Ломі, більш відомого під ім'ям Ораціо Джентілескі
 Баччо Ломі (бл. 1550-1595)— італійський художник, син Джованні Баттіста Ломі
 Ораціо Ломі, більш відомий під ім'ям Ораціо Джентілескі(1563-1639) - італійський художник доби бароко, послідовник Караваджо.